Safir je lahko:
 safir, drag kamen
 Hotel Casino Safir
 Sarif (priimek)
 Safir (raketa)
 Single Aperture Far-Infrared Observatory (SAFIR)